Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Łabęcki – polski szlachcic, wojskowy
 Antoni Łabęcki – polski polityk, poseł na Sejm, adwokat, wolnomularz
 Michał Łabęcki – rzymskokatolicki duchowny
 Stanisław Łabęcki – polski malarz, grafik